Diese Liste enthält alle Spiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der NZF und der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Asienmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der neuseeländischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der neuseeländischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1975 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Neuseeland spielte als erstes OFC-Mitglied gegen Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Ghana, Hongkong, die Niederlande, Norwegen, Samoa, Südkorea, Taiwan (Chinesisch Taipeh) und die USA sowie als bisher einziges OFC-Mitglied gegen Bulgarien, Kamerun, Kolumbien, Nordirland, die Schweiz, Südafrika, Trinidad und Tobago, das Vereinigte Königreich und Wales. Neukaledonien, Papua-Neuguinea, Salomonen, Samoa, Tahiti, Tonga und Vanuatu mussten ihre höchsten Niederlagen gegen Neuseeland hinnehmen. Neuseeland war erster von der FIFA anerkannter Länderspielgegner für Australien und Samoa.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Neuseeland
 Football Ferns - Fixtures and Results

Einzelnachweise 

Neuseeland
!